Termenul Insulele Virgine poate să se refere la:
 arhipelagul Insulele Virgine din Marea Caraibelor
 Insulele Virgine Americane
 Insulele Virgine Britanice
 Insulele Virgine Spaniole